Wardruna — норвежская музыкальная неофолк-группа, основанная Эйнаром «Квитравном» Селвиком в 2003 году совместно с Гаалом и Линди Фэй Хелла.

Группа выпустила четыре полноформатных альбома, первые три из которых основаны на скандинавской мифологии и посвящены набору нескольких рун старшего футарка; последний основан на высказываниях Одина из «Прорицания вёльвы» и других старых норвежских источников.

Группа участвовала в создании музыкального сопровождения для сериала «Викинги».

История 
Wardruna образовалась в 2003 году. Эйнар Селвик и Гаал ранее были членами блэк-метал-группы Gorgoroth, вместе выступая в рамках альбома Twilight of the Idols и вживую (концертный альбом Black Mass Krakow 2004). Селвик также записывался с другими проектами, включая Det Hedenske Folk, Bak de Syv Fjell, Jotunspor, Sahg, Dead to this World, Skuggsjá и Faun, Гаал — вместе с ,  и God Seed.

Дебютный альбом группы, , был выпущен 19 января 2009 года лейблом Indie Recordings, после чего последовал следующий альбом  — 15 марта 2013 года.

В 2014 году Селвик объявил на официальной странице группы в Facebook, что они примут участие в составлении партитуры для второго сезона Викингов вместе с . Позже он появился в качестве актёра на шоу. В 2014 году Гаал покинул Wardruna в дружеских отношениях.

Третий альбом Wardruna, , был выпущен 21 октября 2016 года. Отчасти благодаря успеху Викингов, альбом дебютировал под номером 1 в чарте Billboard World Albums.

В августе 2017 года Wardruna выступили хедлайнерами 20-го фестиваля альтернативной музыки, фолк музыки и экспериментальной музыки Mėnuo Juodaragis на озере Дубурис, Литва. В начале 2018 года они отправились в свой первый тур по Северной Америке.

Четвёртый альбом группы, акустический Skald, был выпущен 23 ноября 2018 года.

В феврале 2020 года группа объявила о выпуске своего пятого студийного альбома, который будет носить название Kvitravn (с норв. — «Белый ворон»). Изначально датой выхода альбома было 5 июня 2020 года, однако из-за начавшейся в мире пандемии COVID-19 она была перенесена на 22 января 2021.

Дискография 
Студийные альбомы
 2009 — 
 2013 — 
 2016 — 
 2018 — Skald
 2021 —

Участники 
 Эйнар «Квитравн» Селвик — вокал, все инструменты (включая фиддл)
 Линди Фэй Хелла — вокал, флейта
 Арне Сандволль — бэк-вокал, перкуссия
 HC Dalgaard — бэк-вокал, перкуссия, ударные
 Эйлиф Гундерсен — рог, флейта
 Йон Стенерсен —

Бывшие участники 
 Гаал — вокал
 Йорген Нюрённинг

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы Норвегии
Неофолк-группы